Усть-Ка́менка — посёлок в Залесовском районе Алтайского края. Входит в состав Тундрихинского сельсовета.

География 
Посёлок находится на реке Каменка. Расстояние до районного центра Залесово — 10 км; до краевого центра Барнаула — 86 км.

Население 
В посёлке на 03.12.2019 существуют 2 жилых дома, в которых проживают 6 человек.

История 
Деревня Каменка (Шмакова, Каменская, Усть-Каменка) была образована беглыми старообрядцами, входила в состав Белоярской слободы. Деревня относилась к Свято-Никольскому приходу.

В 1891 году образована Залесовская волость, в которую вошли деревни: Захарово, Усть-Каменка, Калиновка, Филиппово, Шатуново, Никольское, Покровка, Переборная, Воронино, Тундриха.

Примечания 

Населённые пункты Залесовского района